Villy, un village du département et la commune urbaine de Koudougou au Burkina Faso ;
 Villy, un village du département et la commune rurale de Pouni au Burkina Faso ;
 Villy, une commune française des Ardennes ;
 Villy, une commune française de l'Yonne ;
 Villy, une localité de la commune suisse d'Ollon ;

Voir aussi
 Villy-Bocage, commune française du Calvados
 Villy-en-Auxois, commune française de la Côte-d'Or
 Villy-en-Trodes, commune française de l'Aube
 Villy-le-Bois, commune française de l'Aube
 Villy-le-Bouveret, commune française de la Haute-Savoie
 Villy-le-Maréchal, commune française de l'Aube
 Villy-le-Moutier, commune française de la Côte-d'Or
 Villy-le-Pelloux, commune française de la Haute-Savoie
 Villy-lez-Falaise, commune française du Calvados
 Villy-sur-Yères, commune française de la Seine-Maritime
 Château de Villy (), sur la commune de Contamine-sur-Arve, en Haute-Savoie
 Château de Villy (), sur la commune de Reignier-Ésery, en Haute-Savoie.
 Villy-Bongo, une commune du département de Pouni au Burkina Faso ;